Insegna Terapia Neonatale alla Scuola di Specializzazione in pediatria dell'Università degli Studi di Siena. È membro della European Society of Pediatric Research, del Direttivo Nazionale del gruppo di Studio sul Dolore della Società Italiana di Neonatologia, ed è stato membro del Comitè Scientifique des Journèes Francophones de Rècherche en Nèonatologieed è stato Segretario del Comitato di Bioetica della Società Italiana di Pediatria. Da anni è impegnato nella ricerca nel campo della neurofisiologia e della sensorialità feto-neonatale. È autore della tecnica di saturazione sensoriale, una tecnica non farmacologica di analgesia neonatale. Ha brevettato apparecchi elettromedicali per la valutazione del dolore del neonato e per l'insonorizzazione delle termoculle neonatali. È autore di studi sulla presenza di campi elettromagnetici in ospedale e collabora con delle ONG internazionali in campo di prevenzione dall'inquinamento da campi elettromagnetici. Dal 2021 è professore associato di pediatria presso il dipartimento di medicina molecolare e dello sviluppo dell'Università degli studi di Siena. Dirige la collana di bioetica dell'editore Cantagalli.

Posizioni etiche

Bellieni è un bioeticista empirista, sottoponendo nel suo pensiero il giudizio etico al dato scientifico. Nel libro ABC della bioetica, illustra che esistono tre principi per un approccio etico ad un fatto: il realismo, la ragione e l'empatia.

Disabilità globale: Bellieni sostiene che la disabilità è un fenomeno comune ad ogni soggetto umano - dato che l'interdipendenza delle persone è un palese dato di fatto -, con la sola distinzione di grado di patologia e di capacità conseguente di occultare la disabilità stessa. Ne consegue che la disabilità propriamente detta è quella delle persone che non riescono a celare la loro incapacità di indipendenza dagli altri. 

Etica del rifiuto: gran parte delle decisioni etiche postmoderne sono dovute ad una visione catastrofista della società e ad un rifiuto pregiudiziale delle novità nella vita dell'individuo. 

Diritti dell'infanzia: Ha pubblicato su diverse riviste internazionali una critica all'abitudine di somministrare solo placebo ai bambini arruolati in certi studi sul dolore infantile che servono da controllo all'efficacia di nuovi strumenti analgesici.

Apporto scientifico nella lotta al dolore infantile

Ha creato un sistema di analgesia non farmacologica chiamato "Saturazione Sensoriale" che si basa sull'interazione del bambino con l'adulto che lo sta curando e che tramite tre stimoli -Gusto, Contatto e Voce  (in inglese simboleggiate dall'acronimo 3T: Taste, Touch and Talk) - attivano delle vie endogene inibitorie del dolore.

Ha creato la scala ABC di valutazione del dolore infantile, basata sulla valutazione delle caratteristiche del pianto del neonato.

Studi sul pianto

Analisi del pianto infantile: Bellieni ha eseguito varie analisi del pianto e ha mostrato che non è in grado di svelare la causa che lo ha provocato; tuttavia contiene una forma di protolinguaggio, cioè cambia improvvisamente le sue caratteristiche quando supera una certa soglia di dolore.

Significato del pianto: Nei suoi studi conclude che molti animali sanno piangere, ma l'umano è l'unico che piange con le lacrime, “weeping” in inglese; la sua ricerca ha portato a supporre che il weeping influenzi positivamente l'umore con la produzione di endorfine stimolata dal massaggio delle lacrime sulle guance.

Opere
L'alba dell'«io». Dolore, desideri, sogno, memoria del feto, Società Editrice Fiorentina, 2004.
Se questo non è un uomo... Il feto: un nuovo membro della famiglia, Àncora Editrice, 2004.
La risorsa Down. Uno sguardo positivo sulla disabilità, Società Editrice Fiorentina, 2005.
La morte dell'eutanasia. I medici difendono la vita (con Marco Maltoni), Società Editrice Fiorentina, 2006.
Padroni della vita? Piccolo vademecum di bioetica, Società Editrice Fiorentina, 2006.
Godersi la gravidanza, Àncora Editrice, 2007.
Ethics of Neonatal Pain In "Encyclopedia of Pain", Springer, 2007.
Neonatal pain. Pain, suffering and brain damage in fetus and the newborn (coeditore Giuseppe Buonocore), Springer 2008.
Una gravidanza ecologica. L'ambiente ideale per chi vuole diventare mamma e per il bambino non ancora nato (con Nadia Marchettini), Società Editrice Fiorentina, 2008.
Dr. House MD. Follia e fascino di un cult movie (coautore Andrea Bechi), Cantagalli, 2009.
Volere e Volare (coautore Luigi Vittorio Berliri), Cantagalli, 2010.
La carne e il cuore. Storie di donne, Cantagalli, 2010.
Sento dunque sono. Sensi e sensazioni del feto, Cantagalli, 2011.
 ABC della Bioetica, Ed Paoline 2013
 La cultura dello scarto, Ed paoline, 2014

Note

Collegamenti esterni